Улья́новка (также Ульновка) — село в составе Минераловодского района (городского округа) Ставропольского края России.

Железнодорожная станция Суворовская на линии Минеральные Воды — Невинномысская.

География 
Расстояние до краевого центра: 112 км. Расстояние до районного центра: 23 км.

История 
Немецкая колония Ульяновская основана в 1898 году. До 1917 относилась к Канглынской волости Александровского (Пятигорского) уезда Ставропольской губернии; в советский период — к Минераловодскому району Орджоникидзевского края. Немецко-украинско-русское село.

До 2015 года село было административным центром упразднённого Ульяновского сельсовета.

Население 

 Национальный состав
В 1926 году из 280 жителей 155 немцы.

По данным переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 62 %, греки — 26 %.

Инфраструктура 
 Дом культуры.

Образование 
 Детский сад № 21 «Солнышко». Открыт 20 мая 1989 года 
 Средняя общеобразовательная школа № 8.

Русская православная церковь 

 Храм святого великомученика и Победоносца Георгия. .

Экономика 
В селе Ульяновка реализуется проект создания крупнейшего в России агропромышленного парка «Ставрополье», имеющего стратегическое значение для Ставропольского края. Цель проекта — создание круглогодичного фермерского рынка, логистической зоны и производственного комплекса, предусматривающего хранение, переработку, расфасовку и продажу сельскохозяйственной продукции. К 2016 году введены в эксплуатацию овощехранилище, здание хранения и оптовой торговли. Планируется строительство плодоовощного комплекса, терминальных складов для различных видов товара и завода по глубокой переработке мяса. Общая площадь агропарка будет составлять 300 га. Полностью завершить строительство предполагается в 2020 году.

Спорт 
 4 июля 2008 года — Второй открытый чемпионат по рыбной ловле среди силовых структур региона КМВ.

Памятники 
 Братская могила советских воинов, погибших при освобождении села от фашистских захватчиков. Январь 1943, 1949 года

Примечания 

Населённые пункты Минераловодского района
Места поселения российских немцев в Ставропольском крае